Gustaf Celsing kan syfta på bland andra:

* Gustaf Celsing den äldre (1679–1743), svensk ämbetsman
 Gustaf Celsing den yngre (1723–1789), svensk ämbetsman och diplomat
 Gustaf Celsing (hovman) (1843–1921), svensk överkammarherre